Le terme Route 136 peut désigner plusieurs routes :

 Route 136 au Québec, Canada
 Route 136 desservant le centre-ville de Montréal, Canada
 Route nationale 136 en France
 Route européenne 136 en Norvège